Alberts Ilisko, född 11 oktober 1990, är en lettisk ishockeyspelare som spelar för Nynäshamns IF i Hockeytvåan. Ilisko moderklubb är EVHS (Edmunda Vasiļjeva hokeja skola) i Riga. Som junior spelade han med moderklubben och en säsong med Djurgårdens IF. Därefter spelade han huvudsakligen i Division 1/Hockeyettan i flera olika klubbar. Sedan 2018/19 är han tillbaka i Nynäshamn och spelar med dem i Hockeytvåan.

Klubbkarriär

Landslagskarriär

Referenser 
 

Födda 1990
Lettiska idrottare under 2000-talet
Lettiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Hammarby IF
Spelare i Hanvikens SK
Spelare i Mjölby HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Nynäshamns IF
Spelare i Tyringe SoSS